Podczas Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015 zostanie rozegrany konkurs mieszany, który odbył się 22 lutego 2015 na normalnej skoczni Lugnet w szwedzkim Falun.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkuru mieszanego podczas skoków narciarskich mężczyzn na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015 był Anders Lind, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata mężczyzn, Walter Hofer i dyrektorka zawodów Pucharu Świata kobiet, Chika Yoshida. Ich asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach mężczyzn organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Sandro Pertile, a jego asystentem – Thomas Hasslberger.

Wyniki konkursu drużynowego na skoczni HS 100

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015